

Toponymie 
 Koumi, un village du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso dans la province du Houet et la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Koumi, un village du Mali
 Koumi (ou Koumi-machi), un bourg dans le district de Minamisaku et la préfecture de Nagano au Japon.